Valdeltormo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdeltormo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Valdeltormo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar